Reina, vegeu monarca
 Jocs:
 Reina (escacs) 
 Reina (carta)
 Biografies: Miguel Reina Santos, futbolista 
 Biologia: Reina (insectes)
 Toponímia: Reina (Badajoz), municipi de la província de Badajoz, Extremadura 
 Motociclisme: Reina (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a Barcelona durant els anys 1950
 Teatre: Reina (obra de teatre), poema en tres actes de Josep Maria de Sagarra (1935)